«Bad Moon Rising» — песня американской рок-группы Creedence Clearwater Revival с их альбома 1969 года Green River.

В апреле 1969 года, за четыре месяца до выхода альбома, песня была издана отдельным синглом.

Автор песни «Bad Moon Rising» — Джон Фогерти.

Песня достигла 2 места в США (в чарте Billboard Hot 100) и 1 места в Великобритании (в национальном сингловом чарте UK Singles Chart).

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Bad Moon Rising» в исполнении группы Creedence Clearwater Revival на 355 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 364 месте.

Кроме того, в 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил песню «Bad Moon Rising» в исполнении Creedence Clearwater Revival на 363 место уже своего списка «500 величайших песен всех времён».

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1969 года
Песни Creedence Clearwater Revival
Песни Джерри Ли Льюиса
Песни Джона Фогерти
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Песни 1969 года
Синглы Fantasy Records